Il doppio del torneo di tennis Reunion Island Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana che hanno battuto in finale Michel Kratochvil e Jiří Vaněk per walkover.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)
 James Auckland /  Melle Van Gemerden (primo turno)

 Kornel Bardoczky /  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
 Łukasz Kubot /  Michał Przysiężny (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 2004